Viganò ist der Familienname folgender Personen:

 Ägidius Viganò (1920–1995), Generaloberer der Salesianer Don Boscos
 Carlo Maria Viganò (* 1941), italienischer Kurienerzbischof
 Dario Edoardo Viganò (* 1962), italienischer Geistlicher und Kommunikationswissenschaftler
 Davide Viganò (* 1984), italienischer Radrennfahrer
 Giuseppe Ettore Viganò (1843–1933), italienischer Generalleutnant, Politiker, Senator und Minister
 Maria Viganò (1769–1821), österreichische Balletttänzerin
 Renata Viganò (1900–1976), italienische Schriftstellerin und Partisanin
 Salvatore Viganò (1769–1821), italienischer Choreograf, Komponist und Tänzer

Viganò bzw. Vigano ist Name folgender Ortschaften:

 Viganò, eine Gemeinde in der Provinz Lecco in der italienischen Region Lombardei
 Vigano San Martino, eine Gemeinde in der Provinz Bergamo in der Region Lombardei